Durante a História de Portugal foram realizadas muitas cortes em Coimbra:

 Cortes de Coimbra de 1211
 Cortes de Coimbra de 1385
 Cortes de Coimbra de 1398
 Cortes de Coimbra de 1472-1473

Coimbra
Desambiguação